Universiade de 2011 peut faire référence à :

 Universiade d'été de 2011
 Universiade d'hiver de 2011